Ел Сомбререте има више значења:

 Ел Сомбререте (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сомбререте (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сомбререте (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сомбререте, Терсера Манзана де Курунгео (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сомбререте (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Сомбререте (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сомбререте (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику